Гуру́ли () — грузинская фамилия.
 Гурули, Александр Гиевич (род. 1985) — грузинский футболист. Сын Гия Гурули.
 Гурули, Георгий (род. 1988) — грузинский футболист.
 Гурули, Гия Гивиевич (род. 1964) — советский и грузинский футболист и тренер.
 Гурули, Захар Давыдович (1878—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).